Luizote de Freitas é o principal e maior bairro da Zona Oeste de Uberlândia, e está localizado à 9 km do centro da cidade.
 O Conjunto Luizote, que foi inaugurado na década de 1980, tem uma população de pouco mais de 75 mil pessoas, segundo o IBGE de 2018.
 É formado pelo Luizote I, II, III e Residencial Nosso Lar, esse último citado, fica à sudoeste do ponto central do bairro Luizote de Freitas, ao lado do bairro Mansour.

Comércio
 Tem um forte comércio na sua principal avenida, a José Fonseca e Silva, e nas imediações dela também.
 Por ali, os residentes desse grande conjunto habitacional juntamente com o bairro Jardim Patrícia, contam com supermercados, agências de bancos, lojas diversas (incluindo as de grande rede), restaurantes, pizzarias, barbearias, salões de beleza, clínicas, entre outros. É o subcentro mais completo de Uberlândia.

Saúde e Educação
 O Grande Luizote, conta com uma unidade de saúde de referência, a UAI Luizote-Dr. Domingos Pimentel de Ulhôa, além das UBSF’s (Unidade Básica de Saúde da Família).
 Conta também com diversas escolas municipais e estaduais, em destaque a Escola Estadual Professora Juvenília Ferreira dos Santos.

Parque Linear e Poliesportivo
 O Luizote tem um parque no entorno da lagoa, conhecido como Parque da Represa, ou Parque Linear, que após revitalização, agora tem deck, pista de caminhada, parque infantil, aparelhos de ginásticas, bancos, bebedouro, entre outros itens. Ele fica entre as ruas Osvaldo Samora, Doutor João Manoel Tanus e Genarino Cazabona.
O Poliesportivo Luizote de Freitas, tem quadras para diversas modalidades, incluindo uma quadra coberta, e está localizado ao lado do Parque Linear.